Катрон има више значења:
 Округ Катрон (Нови Мексико)
 Катрон (Мисури)